Impact Plus Monthly Specials – cykl comiesięcznych gal wrestlingu, organizowanych przez federację Impact Wrestling i emitowanych w serwisie strumieniowym - Impact Plus. Uruchomienie serwisu ogłoszono 28 kwietnia 2019 podczas gali Rebellion, jednocześnie zastąpił on dotychczasową platformę - Global Wrestling Network. Impact Plus Monthly Specials są kontynuacją gal One Night Only.

Lista gal

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Emocjonalna reakcja Tessy Blanchard po porażce z Samim Callihanem na Unbreakable (ang.). youtube.com. [dostęp 2020-01-04].
 Wywiad z Tenille Dashwood przed Prelude to Glory (ang.). youtube.com. [dostęp 2020-01-04].

Gale Impact Plus Monthly Specials